Круп може да се отнася за:
 Германската промишлена компания Friedrich Krupp AG, днес част от ThyssenKrupp
 Личности
 Фридрих Круп (1787-1826), германски индустриалец
 Густав Круп фон Болен унд Халбах (1870-1950), германски индустриалец
 Алфрид Круп фон Болен унд Халбах (1907-1967), германски индустриалец
 За града в САЩ, изписван като Krupp, вижте Кръп